Бетета () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 327 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Роса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки